Fetu bezeichnet:
in der Mythologie Polynesiens, besonders auf Samoa, den Gott der Nacht, der mit  Ele'ele verheiratet ist, siehe Fetu (Mythologie)
eine Landschaft und ehemaliges Königreich im heutigen Ghana, siehe Fetu (Ghana)
Fetu Afahya ist das größte Fest in Ghana und wird von den Fanti's in Cape Coast im September gefeiert
die finnische Form des Vornamens Friedrich